Mecklenburg County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Mecklenburg County (North Carolina)
Mecklenburg County (Virginia)